Simović je priimek več oseb:
 Dušan Simović, general
 Milan Simović, general